Příjmení Belmondo patří těmto osobám:

 Lionel Belmondo (* 1963) – francouzský jazzový saxofonista
 Stéphane Belmondo (* 1967) – francouzský jazzový hudebník, bratr Lionela
 Stefania Belmondová (* 1969) – italská běžkyně na lyžích

 Rodina Belmondů:
Paul Belmondo (1898–1982) – francouzský sochař sicilského původu
 ├── Alain Belmondo – francouzský filmový producent
 └── Jean-Paul Belmondo (1933–2021) – francouzský divadelní a filmový herec
 └── Paul Belmondo (* 1963) – francouzský automobilový závodník (účastník formule 1), herec

odvozený název
 Belmondo – pražský hudební klub, spjatý s osobou Petra Fejka
 Bel Mondo – český společenský měsíčník